Primo Mori, ciclista italiano.
Primo Mori, politico italiano.